Der Kanton Les Coteaux de Guyenne ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Marmande, im Département Lot-et-Garonne und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Duras.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 34 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Les Coteaux de Guyenne